Der Badminton World Cup 1989 fand vom 15. bis zum 19. November 1989 im Guangzhou Gymnasium in Guangzhou statt. Das Preisgeld betrug 135.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Endrunde

Dameneinzel

Endrunde

Herrendoppel

Endrunde

Damendoppel

Endrunde

Mixed

Endrunde

Weblinks 
 
 
 
 Yang Yang and Susi clinch singles crowns
 Susi harapan tunggal Indonesia

1989
World Cup 1989
World Cup 1989